MCM3AP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 21-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 980 амінокислот, а молекулярна маса — 218 405.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, ацилтрансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як імунітет, транспорт, транспорт білків, транспорт мРНК, транслокація, ацетилювання. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, комплексі ядерної пори.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 21

Некатегоризовані білки